Pollarolo è il cognome di una famiglia italiana di musicisti originaria di Brescia e attiva tra la seconda metà del XVII secolo e il XVIII secolo:
Carlo Francesco Pollarolo, compositore e organista
Paolo Pollarolo, compositore e organista, fratello minore di Carlo Francesco
Antonio Pollarolo, compositore, figlio di Carlo Francesco
Orazio Pollarolo, compositore e organista, figlio di Paolo